Ann Moore peut désigner :

  (1761-1813), anglaise, source d'un canular ;
  (née en 1934), infirmière et inventeuse américaine ;
  (née en 1950), femme d'affaires américaine ;
 Ann Moore (née en 1950), cavalière olympique britannique.

Voir aussi 
  (1871-1961), éducatrice et auteure américaine
 , éditrice et artiste américaine